Ingenieurgesetz steht für:

 Bayerisches Ingenieurgesetz
 Ingenieurgesetz 2006 bzw. 2017 in Österreich, siehe Ingenieur #Österreich